Bill Lloyd peut faire référence à :
 Bill Lloyd, un musicien américain de power pop ;
 Bill Lloyd, un pilote automobile américain.